Les Seigneurs est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Seigneurs (The Wanderers), film américain réalisé par Philip Kaufman, sorti en 1979
 Les Seigneurs, film français réalisé par Olivier Dahan, sorti en 2012